De Imola Formule 2-ronde 2022 was een motorrace-evenement gehouden tussen 23 en 24 april 2022 op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Het was de derde ronde van het dertien ronden tellende seizoen en werd gehouden ter ondersteuning van de Grand Prix van Emilia-Romagna 2022.

Classificatie

Kwalificatie 
Jüri Vips pakte zijn eerste poleposition in zijn Formule 2-carrière voor Hitech Grand Prix, en versloeg daarmee Ayumu Iwasa en Jack Doohan.

 *1 - Enzo Fittipaldi en Jake Hughes kregen een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van een andere coureur tijdens de kwalificatie. Alle drie de rijders kregen één strafpunt op hun licentie bijgeschreven.

Sprint race 

*1 - Amaury Cordeel kon niet deelnemen aan de sprint race na een crash in de formatieronde.

Feature race

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2022
Sportevenement in Italië